Taygete (mythologie), een van de pleiaden uit de Griekse mythologie
 Taygete (maan), maan van Jupiter
 Taygete (geslacht), een geslacht van vlinders